Andy Murray era il detentore del titolo, ma è stato eliminato nei quarti di finale da Novak Đoković, che ha successivamente vinto il torneo sconfiggendo in finale Rafael Nadal per 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Rafael Nadal (finale)
 Novak Đoković (Campione)
 Stanislas Wawrinka (quarto turno) 
 David Ferrer (quarto turno)
 Roger Federer (quarti di finale)
 Andy Murray  (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (semifinale, ritirato per un attacco di gastroenterite)
 Juan Martín del Potro (ritirato per infortunio)
 Richard Gasquet (quarto turno) 
 John Isner (quarto turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
 Milos Raonic (quarti di finale)
 Tommy Haas (ritirato per infortunio)
 Fabio Fognini (quarto turno)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Tommy Robredo (quarto turno)

 Kevin Anderson (terzo turno)
 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Jerzy Janowicz (secondo turno)
 Kei Nishikori (semifinale, ritirato per un problema all'inguine)
 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (quarti di finale)
 Gaël Monfils (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Marin Čilić (secondo turno)
 Gilles Simon (secondo turno)
 Vasek Pospisil (secondo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Dmitrij Tursunov (secondo turno)
 Florian Mayer (terzo turno, ritirato)
 Andreas Seppi (terzo turno)
 Feliciano López (terzo turno)

Qualificati 

 Andrej Golubev (primo turno)
 Thiemo de Bakker(terzo turno) 
 Jimmy Wang (primo turno)
 Paul-Henri Mathieu (primo turno)
 Malek Jaziri (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)

 Lukáš Lacko (secondo turno)
 Aljaž Bedene (terzo turno)
 David Goffin (primo turno)
 Jack Sock (secondo turno)
 Steve Johnson (primo turno)
<li> Dominic Thiem (secondo turno)

Lucky loser 

 Benjamin Becker (quarto turno)

<li> Dušan Lajović (terzo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (terzo turno)
  Kyle Edmund (primo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)

  Karen Khachanov (primo turno)
<li>  Guido Pella (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Sony Open Tennis 2014
ATP World Tour 2014